Tasman Nationalpark ist der Name von 
 Tasman-Nationalpark (Australien)
 Abel-Tasman-Nationalpark in Neuseeland